Ottawa ma kilka znaczeń. Zobacz:

 Ottawa – stolica Kanady
 Ottawa – rzeka w Kanadzie
 Ottawowie – plemię Indian

Miejscowości w USA:
 Ottawa – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Ottawa – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Franklin
 Ottawa – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Putnam
 Ottawa – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha
Gminy w USA:
 Ottawa (ang. Ottawa Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Ottawa (ang. Ottawa Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Franklin
 Ottawa (ang. Ottawa Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ottawa
 Ottawa (ang. Ottawa Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Le Sueur
 Ottawa (ang. Ottawa Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Putnam
 Ottawa (ang. Ottawa Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Ottawa (ang. Ottawa County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Ottawa (ang. Ottawa County) – w stanie Michigan
 hrabstwo Ottawa (ang. Ottawa County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Ottawa (ang. Ottawa County) – w stanie Oklahoma

Zobacz też 
 Otava